Wüllner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Wüllner (1835–1908), tysk fysiker
 
 Ludwig Wüllner (1858–1938), tysk sångare

Tyska efternamn